

Geografia 
 Dattilo – frazione di Paceco in provincia di Trapani
 Dattilo – isoletta delle Isole Eolie

Persone 
 Antonio Dattilo (1971 – ) – arbitro di calcio italiano
 Antonio Dattilo Rubbo (1870-1955) – artista e insegnante di arte italiano-australiano
 Bryan Dattilo – attore statunitense
 Generoso Dattilo (1902-1976) – arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano
 Kristin Dattilo – attrice televisiva statunitense
 Nicholas C. Dattilo – prelato statunitense

Altro 
 Dattilo – piede della poesia greca e latina
 243 I Dattilo – satellite naturale dell'asteroide Ida
 Dattili – personaggi mitologici, figli di Zeus e Rea